Фёдор Фёдорович Антоненко (род. 10 февраля 1951 года) — российский , специалист в области детской хирургии, член-корреспондент РАМН (2005), член-корреспондент РАН (2014).

В 1974 году — окончил Владивостокский государственный медицинский университет, специальность «Лечебное дело».

В 1979 году — защитил кандидатскую диссертацию в Московском научно-исследовательском институте педиатрии и детской хирургии.

В 1995 году — защитил докторскую диссертацию в Научно-исследовательском институте педиатрии Российской академии медицинских наук.

С 2000 по 2005 годы — декан и председатель ученого совета педиатрического факультета ВГМУ.

В 2005 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Ссылки 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Преподаватели Тихоокеанского государственного медицинского университета